Barletto – un tipo di fermo utilizzato nel banco da falegname
 Barletto – un nucleo abitato di Ellera (Albisola Superiore)
 Barletto –  nome piemontese per il porta cote